Carpano ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Carpano (* 1976), italienischer Eishockeyspieler
 Antonio Benedetto Carpano (1751–1815), italienischer Destillateur und Wermut-Erfinder
 Giuseppe Bernardino Carpano, Neffe von Antonio Benedetto Carpano und sein Nachfolger im Wermut-Geschäft

Carpano ist:

 die älteste Wermutmarke, benannt nach Giuseppe Bernardino Carpano
 Carpano (Radsportteam), ein italienisches Radsportteam